Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

21501–21600. • 21601–21700. • 21701–21800. • 21801–21900. • 21901–22000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája